Onuphis (griechisch  Onouphis) ist:

 Onuphis (Gattung), eine Gattung der Vielborster in der Familie der Onuphidae
 Onouphis, eine antike Stadt in Unterägypten, Hauptstadt des Gaus Onouphites
 Titularbistum Onuphis, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum